Kent Douglas Paynter (né le  à Summerside) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1985 à 1998.

Carrière 
Choisi au  par les Blackhawks de Chicago au repêchage d'entrée dans la LNH 1983, Paynter a joué pour les Blackhawks, les Capitals de Washington, les Jets de Winnipeg et les Sénateurs d'Ottawa. Il fut choisi seizième au repêchage d'expansion de la LNH 1992 et devenant un membre original des Sénateurs d'Ottawa. Globalement, Paynter a joué 37 parties en saison régulière, récoltant un but et trois passes et 69 minutes de punitions.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1981-1982 || Western Capitals de Summerside || LMHJA || 35 || 7  || 23 || 30 || 65 || || || || || || ||  
|-
|1982-1983 || Rangers de Kitchener || LHO || 65 || 4 || 11 || 15 || 97 ||  || 12 || 1 || 0 || 1 || 20 || 
|-
|1983-1984 || Rangers de Kitchener || LHO || 65 || 9 || 27 || 36 || 94 ||  || 16 || 4 || 9 || 13 || 18 || 
|-
|1984-1985 || Rangers de Kitchener || LHO || 58 || 7 || 28 || 35 || 93 ||  || 4 || 2 || 1 || 3 || 4 ||
|-
|1985-1986 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH || 23 || 1 || 2 || 3 || 36 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1985-1986 || Generals de Saginaw || LIH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1986-1987 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH || 66 || 2 || 6 || 8 || 57 ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|1987-1988 || Hawks de Saginaw || LIH || 74 || 8 || 20 || 28 || 141 ||  || 10 || 0 || 1 || 1 || 30 ||
|-
|1987-1988 || Blackhawks de Chicago || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||  || ||  ||  ||  || 
|-
|1988-1989 || Hawks de Saginaw || LIH || 69 || 12 || 14 || 26 || 148 ||  || 6 || 2 || 2 || 4 || 17 ||
|-
|1988-1989 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 ||  || ||  ||  ||  || 
|-
|1989-1980 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 60 || 7 || 20 || 27 || 110 ||  || 11 || 5 || 6 || 11 || 34 ||  
|-
|1989-1990 || Capitals de Washington || LNH || 13 || 1 || 2 || 3 || 18 || -7 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 ||  
|-
|1990-1991 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 43 || 10 || 17 || 27 || 64 ||  || 6 || 2 || 2 || 4 || 17 ||  
|-
|1990-1991 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 15 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  
|-
|1991-1992 || Hawks de Moncton || LAH || 62 || 3 || 30 || 33 || 71 || 0 || 11 || 2 || 6 || 8 || 25 ||  
|-
|1991-1992 || Jets de Winnipeg || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1992-1993 || Senators de New Haven || LAH || 48 || 7 || 17 || 24 || 81 || -28 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1992-1993 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 20 || -7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1993-1994 || Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH || 63 || 6 || 20 || 26 || 125 || -11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1993-1994 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 8 || -6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1994-1995 || Admirals de Milwaukee || LIH || 73 || 3 || 22 || 25 || 104 || -4 || 5 || 2 || 3 || 5 || 8 || 
|-
|1995-1996 || Admirals de Milwaukee || LIH || 79 || 9 || 19 || 28 || 147 || -15 || 5 || 0 || 2 || 2 || 10 || 
|-
|1996-1997 || Admirals de Milwaukee || LIH || 77 || 10 || 28 || 38 || 97 || -29 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 || 
|-
|1997-1998 || Admirals de Milwaukee || LIH || 15 || 0 || 6 || 6 || 14 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || Ice d'Indianapolis || LIH || 37 || 3 || 7 || 10 || 36 || -1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || 

| 37 || 1 || 3 || 4 || 69 ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 10 ||

Références 

Naissance en avril 1965
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Jets de Winnipeg
Naissance à Summerside
Personnalité de Summerside
Défenseur de hockey sur glace